Dubai Duty Free Tennis Championships 2017– tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2017 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 17–25 lutego 2017 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 666 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich